Эльбан:

Эльбан — посёлок городского типа в Хабаровском крае.
Эльбан — приток Амура в Хабаровском крае.
Эльбан — приток Выи в Тюменской области.